Xiao Jia () var en kinesisk kung ur den forna Shangdynastin.

Referenser

Noter 

WP:Projekt Kina
Regenter under 1400-talet f.Kr.
Avlidna 1400-talet f.Kr.
Shangdynastins kungar
Personer i Kina under 1400-talet f.Kr.
Män